Glanz und Elend der Kurtisanen bedeutet
 Glanz und Elend der Kurtisanen (Splendeurs et misères des courtisanes), Roman von Honoré de Balzac

Glanz und Elend der Kurtisanen wurde unter folgenden Bezeichnungen verfilmt:
 1920: Glanz und Elend der Kurtisanen, Deutschland/Österreich 1920, siehe Morel, der Meister der Kette
 1927: Glanz und Elend der Kurtisanen (1927), Deutschland 1927, Regie M. Noa
 1943: Vautrin (Film), Frankreich 1943, Regie Pierre Billon, ebenfalls eine Verfilmung des oben genannten Romans
 1975: Splendeurs et Misères des Courtisanes, Frankreich 1975, TV-Serie